Igannaq bezeichnet:
 Igannaq, Ort im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Igannaq (Berg, bei Igaliku), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Igannaq (Berg, Tuttutooq), Berg im Distrikt Narsaq, Grönland
 Igannaq (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Igannaq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Igannaq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Igannaq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Igannaq (Bucht, Upernavik), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Igannaq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Igannaq (Insel, Qaanaaq, nördlich) (Dalrymple Rock), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Igannaq (Insel, Qaanaaq, südlich) (Conical Rock), Insel im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Igannaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland